Дельга́до ( — «худой») — испанская фамилия и топоним.

Персоналии 

 Дельгадо, Агустин (род. 1974) — эквадорский футболист.
 Дельгадо, Адриан (род. 1975) — венесуэльский актёр.
 Дельгадо, Джейми (род. 1977) — британский теннисист.
 Дельгадо, Долорес (род. 1962) — испанский юрист, министр юстиции Испании.
 Дельгадо, Кампо (1934—1986) — колумбийский убийца.
 Дельгадо, Луис Энрике (род. 1980) — колумбийский футболист.
 Дельгадо, Марк (род. 1995) — американский футболист.
 Дельгадо, Марсело (род. 1973) — аргентинский футболист.
 Дельгадо, Мартин Теофило (1858—1918) — филиппинский революционер и военный деятель во время Филиппинской революции и Филиппино-американской войны.
 Дельгадо, Матиас (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Дельгадо, Педро (род. 1960) — испанский велогонщик.
 Дельгадо, Рафаэль Марсело (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Дельгадо, Рикардо (род. 1947) — мексиканский боксёр.
 Дельгадо, Роджер (1918—1973) — английский актёр.
 Дельгадо, Росио (род. 1977) — испанская фристайлистка.
 Дельгадо, Сесар (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Дельгадо, Соланжи (род. 1989) — колумбийская регбистка.
 Дельгадо, Хавьер (род. 1975) — уругвайский футболист.
 
 Дельгадо, Хуан (1891—?) — уругвайский футболист.
 Дельгадо, Чикинкира (род. 1972) — венесуэльская актриса и фотомодель.
 Дельгадо, Эддер (род. 1986) — гондурасский футболист.

 Дельгадо Вильяр, Хосе Антонио (род. 1993) — испанский футболист.
 Дельгадо Рамирес, Неурис (род. 1981) — парагвайский шахматист.
 Дельгадо Роман, Эктор (род. 1979) — пуэрто-риканский певец.
 Дельгадо Чальбо, Карлос (1909—1950) — венесуэльский политик, президент Венесуэлы.

 Абреу Дельгадо, Ариам (род. 1978) — кубинский шахматист.
 Рамос Дельгадо, Хосе (1935—2010) — аргентинский футболист.
 Санчес Дельгадо, Мануэль (более известный как Маноло; род. 1965) — испанский футболист.

Топоним 
 Дельгадо — город и муниципалитет в центральной части Сальвадора, на территории департамента Сан-Сальвадор.

См. также 
 Университет Доктор Хосе Матиас Дельгадо
 Национальный орден Хосе Матиаса Дельгадо — награда Сальвадора
 Делгаду